Die Copa San Juan Gobierno 2014 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. Oktober 2014 in San Juan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in San Juan (Argentinien)